Dinescu est un nom de famille notamment porté par :
 Mircea Dinescu, écrivain roumain ;
 Monica Dinescu-Iagăr, sauteuse en hauteur roumaine ;
 Valentin Dinescu
 Violeta Dinescu, compositrice et pianiste roumaine.